Het ATP-toernooi van Peking 1997 (met de officiële naam China Open 1997) werd gespeeld van 29 september tot en met 5 oktober 1997. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen in de Chinese hoofdstad Peking.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Peking
ATP-toernooi van Peking